Гаспе́рі, Ґаспе́рі () — італійське прізвище. Походить від імені .

Персоналії 
 Феліче Гаспері (1903—1982) — італійський футболіст.
 Альчіде де Гаспері (1881—1954) — італійський політик.

Італійські прізвища